Regno Unito
 Olney – paese del Buckinghamshire
 Stati Uniti d'America
 Olney – capoluogo della Contea di Richland, Illinois
 Olney – census-designated place della Contea di Montgomery, Maryland
 Olney – città della Contea di Young, Texas